John Eccles puede referirse a:
John Carew Eccles (1903–1997), neurofisiólogo australiano, premio Nobel.
John Eccles (compositor) (1668–1735), compositor inglés.
John Eccles, segundo vizconde Eccles (nacido en 1931), hombre de negocios británico.
John Eccles (oficial de la Royal Navy) (1898–1966).
John Scott Eccles, un carácter de ficción y el cliente de Sherlock Holmes en "La aventura de Wisteria. Lodge"
Jack Eccles (1869–1932), futbolista inglés con Stoke.